Chinnery ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Chinnery († 2015), britischer Rundfunkprogrammleiter
 Ernest Chinnery (1887–1972), australischer Anthropologe
 George Chinnery (1774–1852), britischer Maler